Шишково — топоним:

Калининградская область 
 Шишково — поселок в Озерском районе Калининградской области.

Московская область 
 Шишково — деревня в Волоколамском районе.

Новгородская область 
 Шишково — деревня в Демянском муниципальном районе.

Смоленская область 
 Шишково — деревня в Демидовском районе.
 Шишково — деревня в Монастырщинском районе.

Тверская область 
 Шишково — деревня в Старицком районе.

Ярославская область 
 Шишково — деревня в Ростовском районе.
 Шишково — деревня в Некрасовском районе.